Sobrenomes Wójcik (Wojcik, Wójczik, Wójczyk), Wujcik:
 Adam Wójcik (1970–2017) (en)
 Janusz (Marek) Wójcik (1953–2017), um político da Polónia
 Katarzyna Wójcik (* 1983) (en)
 Marek Wójcik (* 1980, Katowice), um político da Polónia
 Marta Wójcik, née Pluta (* 1982, Piotrków Trybunalski) (en)
 Michał Wójcik (* 1971, Kraków), um político da Polónia
 Ryszard Wójcik (* 1956, Opole) (en)
Sobrenomes da língua polonesa